Unter der Abkürzung GCO versteht man:
 eine britische ehemalige Kolonie, siehe Goldküste (Kolonie)
 eine Messe in Leipzig, siehe Games Convention#Games Convention Online ab 2009
 eine geplante, gebührenpflichtige Autobahn bei Straßburg in Frankreich, die Autoroute A355, bekannt und umstritten als „Grand Contournement Ouest de Strasbourg“

GCO